Алексе́й Гри́щенко:
 Грищенко, Алексей Алексеевич (род. 1990) — казахстанский хоккеист.
 Грищенко, Алексей Васильевич (1883—1977) — украинский художник-эмигрант.
 Грищенко, Алексей Елисеевич (1937—2011) — советский и российский физик.
 Грищенко, Алексей Леонидович (род. 1966) — советский хоккеист.